Příjmení Jović (v srbské cyrilici Јовић) může označovat následující osoby:

 Borisav Jović (1928–2021), jugoslávský komunistický politik
 Dejan Jović (* 1968), politolog, analytik, doktor politických věd
 Luka Jović (* 1997), srbský fotbalista

Srbská příjmení